Il singolare  dello  Samarkand Challenger 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michail Elgin era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Valery Rudnev.

Dustin Brown ha battuto in finale Jonathan Dasnières de Veigy 7–6(3), 6–3.

Teste di serie

  Michail Elgin (secondo turno)
  Kamil Čapkovic (quarti di finale)
  Diego Álvarez (secondo turno)
  Carles Poch-Gradin (semifinali)

 Jonathan Dasnières de Veigy (finale)
 Ivan Serheev (secondo turno)
 Deniss Pavlovs (primo turno)
 Junn Mitsuhashi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Samarkand Challenger 2009